Der STOXX Nordic 30 ist ein vom Indexemittenten STOXX Ltd. entwickelter Aktienindex, der 30 nordeuropäische Standardwerte umfasst.

Den größten Anteil am Index mit rund einem Viertel macht hierbei die Banken- und Versicherungsbranche aus, direkt danach kommt der stark gewachsene Technologiesektor mit etwa 20 Prozent sowie – mit jeweils absteigendem Gewicht – die Industriegüter und -dienstleistungen und die Öl- und Gaswirtschaft. Ausgewählt wird anhand der Streubesitz­kapitalisierung, wobei als Grundgesamtheit die regionalen Branchenindizes der Indexfamilie STOXX Nordic Supersector verwendet werden.

Zusammensetzung 
(Stand: Februar 2023)

Siehe auch 
 STOXX Europe 50

Weblinks 
 stoxx.com STOXX Nordic 30 auf stoxx.com

Aktienindex
Wirtschaft (Europa)